Un misanthrope est quelqu'un qui déteste le genre humain, on parle alors de misanthropie.

Téléfilms 
 Le Misanthrope, téléfilm canadien réalisé par Louis-Georges Carrier (1966) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Gérard Pirès (1966) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Pierre Dux (1971) ;
 Le Misanthrope, téléfilm suédois réalisé par Ingmar Bergman (1974) ;
 Le Misanthrope, téléfilm canadien réalisé par Florent Forget (1977) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Jean-Paul Carrère (1977) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Marcel Bluwal (1980) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Mathias Ledoux (1994) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Yves-André Hubert (1994) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Jacques Weber (1994) ;
 Le Misanthrope, téléfilm français réalisé par Francis Girod (2000).

Autres 
 Le Misanthrope, un tableau de Pieter Brueghel l'Ancien, peint en 1568 ;
 Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux, comédie de Molière (1666) ;
 Misanthrope, groupe français de heavy metal.

Homonymie de titre